Ву́лиця Миха́йла Сте́льмаха (також Ву́лиця Сте́льмаха) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Стельмаха — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Михайла Стельмаха — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Стельмаха — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Стельмаха — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Стельмаха — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Михайла Стельмаха — вулиця в місті Старокостянтинів Хмельницької області.
 Вулиця Михайла Стельмаха — вулиця в місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Стельмаха — вулиця в місті Хмельницький.

 Вулиця Михайла Стельмаха — колишня назва сучасної Космічної вулиці в Києві.

Вулиці, названі на честь людей